El Passatge Castells és una via pública de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Passatge situat al districte número 4 de Les Corts. Igual que el passatge Piera, està compost per dues filades de cases, una enfront l'altre, però sense eixides ni tanques.

Es consideren habitatges unifamiliars, la majoria dels quals es lloguen.

Cadascuna té un portal i dues finestres.

Història 
A finals del  es formà la Colònia Castells, que dona nom al sector. Hi havia una gran torre, enderrocada, on hi vivia la família Castells, propietària d'una fàbrica popularment coneguda com a "vernissos" o "els xarols", situada davant de l'espai on els López Rodó tenien una altra fàbrica de botons.

Els treballadors d'aquesta fàbrica i d'altres establertes pels voltants ocuparen els habitatges d'aquest passatge, conjuntament amb els passatges Piera i Barnola, del mateix sector.

Referències 

Patrimoni monumental de les Corts
Castells